Villervalle i Söderhavet kan avse:

Villervalle i Söderhavet (bok), barnbok från 1957 av Bengt Danielsson.
Villervalle i Söderhavet (TV-serie), TV-serie från 1963, baserad på boken.
Villervalle i Söderhavet (film), film från 1968, ihopklippt från TV-serien.